La Horde sauvage est le titre de deux films :
 La Horde sauvage (The Maverick Queen), film américain réalisé par Joseph Kane, sorti en 1956
 La Horde sauvage (The Wild Bunch), film américain réalisé par Sam Peckinpah, sorti en 1969.